Вагаб Сафарович Алиев (20 июня 1908 года — 1993) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, академик АН Азербайджанской ССР.

Биография 
Родился 20 июня 1908 года в селе Сараи. Член КПСС.

С 1934 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1934—1987 гг. — научно-инженерный сотрудник «Азнефтепроекта», научно-инженерный сотрудник предприятий нефтеперерабатывающей пром-сти Азербайджанской ССР, главный инженер завода № 229, главный инженер объединения «Азнефтезаводы», директор Азербайджанского НИИ нефтеперерабатывающей промышленности, директор Института нефтехимических процессов АН АзССР.

За коренное усовершенствование промышленных методов переработки нефти был в составе коллектива удостоен Сталинской премии 3-й степени 1948 года.

Скончался в 1993 году в Баку.

Примечания

Ссылки

Библиография 
 

Академики АН Азербайджанской ССР